Gráinne – nome proprio di persona irlandese femminile
Gráinne – dea del raccolto nella mitologia irlandese
Gráinne – personaggio del ciclo feniano